Die Kirche des Heiligen Gerhard ist eine römisch-katholische Pfarrkirche in Vršac in Serbien. Sie ist dem Heiligen Gerhard Sagredo geweiht, der u. a. im heutigen Banat missionierte, das Bistum von Csanád gründete und dessen erster Bischof war. Die Kirche des Heiligen Gerhard ist heute die größte römisch-katholische Kirche in Serbien und gilt als die größte Gellertkirche nach der in Budapest.

Geschichte 
Eine erste Kirche wurde 1726 von den Donauschwaben erbaut. Die neue Kirche wurde 1860–1863 nach den Plänen eines nicht näher bekannten Wiener Architekten im Stil der Neugotik errichtet. Die Kirche ist eine dreischiffige Basilika mit einem lateinischen Kreuz als Grundriss. Sie ist etwa 61 m lang, 22 m breit und die Innenhöhe beträgt 19,50 m, die Türme ragen 63 m hoch. Portal, Fenster, Rosetten und Glockentürme sind mit reicher Dekoration geschmückt. Das Altarbild schuf Peter Johann Geiger von der Wiener Kunstakademie.

Ausstattung 

Die heutige Orgel wurde 1912 von der Orgelmanufaktur Carl Leopold Wegenstein (Temeschwar, Rumänien) erbaut. Das Instrument hat 35 Register auf zwei Manualwerken und Pedal. Die Trakturen sind pneumatisch.

 Koppeln: II/I (als Normal-, Suboktav- und Superoktavkoppeln), I/P, II/P
 Spielhilfen: Feste Kombinationen (p, mf, f, ff, tutti)

Einzelnachweise

Weblinks 

Vrsac
Vrsac
Opština Vršac
Erbaut in den 1860er Jahren
Vrsac
Vrsac
Bauwerk des Historismus in Serbien
Bauwerk in der Vojvodina
Kirchengebäude in Serbien
Kirchengebäude in Europa
Vrsac